Gallberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Gallberg (Eifel) (569,8 m), in der Hocheifel, bei Masburg, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Gallberg (Herbstein) (ca. 467 m), im Vogelsberg, bei Herbstein, Vogelsbergkreis, Hessen
 Gallberg (Giesener Berge) (ca. 156 m), in den Giesener Bergen, bei Hildesheim-Moritzberg, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Gallberg (Havelsee) (68,2 m), in der Nauener Platte, bei Fohrde (Havelsee), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Gallberg (Schleswig), in Schleswig, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

Gallberg ist der Name von Naturschutzgebieten:
 Gallberg (Hildesheim), auf dem Gallberg (Giesener Berge), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Naturschutzgebiet Gallberg, in Pelkum, kreisfreie Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen